Le Cap Cantin ou Cap Beddouza est un cap de la côte du Maroc, sur l'océan Atlantique. 

Il s'agit de l'ancien Atlas minor franchi par Hannon.

Lien externe 
 getamap

Cap au Maroc